Aves — classe de animais

Geografia de Portugal 
Rio Ave
Ave (sub-região) — sub-região estatística
Rio Ave Futebol Clube

Siglas 
Alta Velocidad Española — ou AVE; trem de alta velocidade
American Video Entertainment — ou AVE; produtora de programas de computador

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de siglas